Primierotti – abitanti di Comunità di Primiero
Primierotti – abitanti di Primiero San Martino di Castrozza